Ferdinand von Zeppelin — conde alemão
 Graf Zeppelin (porta-aviões) — porta-aviões alemão que operou durante a Segunda Guerra Mundial
 Hangar do Zeppelin — edificação destinada a abrigar os dirigíveis alemães Zeppelin, Rio de Janeiro, Brasil
 Led Zeppelin — banda britânica célebre pela sua inovação e influência no heavy blues-rock
 LZ 127 Graf Zeppelin — dirigível alemão construído pela Luftschiffbau Zeppelin GmbH
 Torre do Zeppelin — antiga estação de atracação dos dirigíveis Zeppelin no Recife, Brasil
 Zeppelin Filmes (Brasil) — empresa brasileira de produção audiovisual
 Zeppelin Filmes (Portugal) — empresa portuguesa distribuidora de cinema
 Zeppelin LZ1 — primeiro dirigível experimental de sucesso

Desambiguações de ciências
Desambiguações de música